Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1963.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 3. bis 14. August 1963, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XVII. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1963)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1963